Штаудте () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Штаудте, Вольфганг (1906—1984) — немецкий кинорежиссёр.
 Штаудте, Мириам (род. 1975) — немецкий политик.
 Штаудте, Ханс-Хильмар (1911—1979) — немецкий шахматист.

См. также